The Endless River (album), Pink Floyd, 2014
The Endless River (film), Oliver Hermanus, 2015